Морехо́дная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Мореходная улица — улица в Калининграде.
 Мореходная улица — улица в Перми.
 Мореходная улица — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Мореходная улица — улица в Севастополе.